Nugzar Lobzhanidze – ex calciatore georgiano
 Saba Lobzhanidze – calciatore georgiano
 Ucha Lobzhanidze – ex calciatore georgiano